Jahniella är ett släkte av svampar. Jahniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Jahniella